Fria Ord kan syfta på;

Sverige
 Fria Ord (SNF) – en tidskrift som utgavs av Sveriges Nationella Förbund mellan 1951 och 1989

Finland
 Fria Ord (Finland) – en illegal finländsk tidning som motarbetade Nikolaj Bobrikovs regim, finska: Vapaita Lehtisiä
 Fria Ord (1918) – en underjordisk tidning i det av röda besatta Helsingfors, som utgavs från februari till april 1918 av Hj. Dahl, E. Grotenfelt och E. Railo, finska: Vapaa Sana